Гавриков — русская фамилия; имеет женскую форму Гаврикова.

Известные носители 
 
 
 Гавриков, Владислав Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Гавриков, Павел Александрович (1912—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Гавриков, Яков Васильевич (1894—1917) — военнослужащий Русской Императорской Армии, ефрейтор команды двинцев.

См. также 
 Гавликовский
 Малый Гавриков переулок
 Гавриково
 Гавриченко